Хому́т — соединительный элемент (скоба), применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов, кабелей и др.

История 
До изобретения хомута в сантехнике и промышленности патрубки и шланги крепили проволокой. Однако этот простой способ имеет недостатки: из-за излишнего напряжения при пережиме трубы возможно появление трещин в прокладке. Проволочное крепление стали совершенствовать, в результате чего были изобретены хомуты.

Классификация хомутов 

Существует огромное количество разновидностей хомутов.

 По исполнению и назначению
 Разъемные и неразъемные.
 Спиральные — применяются для армированных шлангов с выступающей наружу спиралью.
 Специальные, усиленные — применяются для армированных и толстостенных шлангов, дюритовых шлангов гидро- и пневмоприводов машин, дренажных насосов.
 Усиленные — лента и замок сварены или склепаны в единую конструкцию, что позволяет выдерживать значительные усилия (давления).
 Проволочные — предназначены для толстостенных шлангов и соединений при эксплуатации в условиях высокой вибрации.
 Червячные — представляют собой ленточные хомуты с червячным винтом, передающим усилие затяжки червячным механизмом, существуют просечные, накатные и штампованные хомуты для разных диаметров и материала труб. 
 Трубный — применяется для крепления труб к стенам, несущим конструкциям.
 Пружинный — предназначены для крепления эластичных патрубков в охладительных и отопительных системах. Такие хомуты представляют собой пару колец, изготовленных из пружинной стали. Благодаря упругости этот тип хомутов не требуют подтяжки и автоматически компенсируют тепловое расширение трубы.

 По материалу
Бывают металлическими, металлорезиновыми и пластмассовыми
 Оцинкованный — изготовлен из оцинкованной стали.
 Нержавеющий — изготовлен из нержавеющей стали, обычно трех видов:
 W2, она же сталь по AISI430, она же 12Х17 или аналоги, самая распространенная нержавеющая сталь, ферромагнитная,
 W4, она же А2,она же сталь по AISI304, она же 8Х18Н10 или аналоги, труднонамагничиваемая нержавеющая сталь,
 W5, она же А4,она же сталь по AISI316, она же 10Х17Н13М2Т или аналоги, неферромагнитная нержавеющая сталь.
 Нейлоновые — предназначен для сборки группы электрических проводов, кабелей в один жгут, а также крепления собранных жгутов на конструкциях.

Стандарты 
В СССР был разработан ряд ГОСТов по хомутам:
 ГОСТ 17679-80. Хомуты облегчённые для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры.
 ГОСТ 24137-80. Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры.
 ГОСТ 24140-80. Детали крепления трубопроводов. Скобы и хомуты (технические условия).
 ГОСТ 28191-89. Хомуты зажимные для рукавов. Технические условия.

В США SAE поддерживает спецификацию J1508 для 32 различных конструкций зажима шлангов, включая винтовые, пружинные и т-образные болты. Он также поддерживает спецификацию J1610 для тестирования герметичности шлангов.

Примечания 

Трубопроводная арматура
Металлические конструкции
Строительные технологии